Molekulska formula -{C15H17ClN2O2}- se može odnositi na:

 Lortalamin
 Hlorofenol crveno